Erymanthos kan syfta på:

Grekland 

 Erímanthos Óros, berg, Västra Grekland, 
 Dimos Erymanthos, kommun, Västra Grekland, Nomós Achaḯas,